Elisabethstraße 9 steht für:

 Elisabethstraße 9/9a (Hannover), Gebäude in  Hannover-Kirchrode
 Elisabethstraße 9 in Wien, siehe Schillerplatz (Wien) #Beschreibung